Уголец — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Уголец — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Уголец — деревня в Пуховичском районе Минской области.